Robert steht für:

 Robert (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern
 Robert (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern
 den Herrschernamen Robert, siehe Liste der Herrscher namens Robert
 Robert (Gitte), ein Flüsschen in Frankreich
 Robert (Mondkrater), einen Mondkrater
 Robert (Auszeichnung), einen dänischen Film- und Fernsehpreis
 Robert (Louisiana), einen Ort in den USA
 Robert der Teufel, eine Oper in fünf Akten von Giacomo Meyerbeer
 Zeche Robert, ein Bergwerk im Ruhrgebiet
 Le Petit Robert, ein französisches Wörterbuch
 Plant Robert, eine Schweizer Rebsorte
 Le Robert, eine Gemeinde in Martinique
 Robert (Puppe), eine bekannte Stoffpuppe
 Robert – Die Puppe des Teufels, ein britischer Horrorfilm aus dem Jahr 2015
 Robert 2 – Die Rückkehr der Teufelspuppe, eine Fortsetzung aus dem Jahr 2016
 Robert-Gletscher, Gletscher im Enderbyland, Antarktika
 Robert Island, diverse Inseln
 Robert Point, Landspitze von Robert Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Doctor Robert,  The-Beatles-Lied (1966)
 Kap Robert, Kap an der Küste des Adélielands, Antarktika
 Mount Robert Scott, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Roberts